Пашкин — русская фамилия:

Пашкин 
 Пашкин, Андрей Юрьевич (род. 1956) — мастер спорта СССР международного класса по хоккею с мячом, тренер ХК «Енисей» и сборной России.
 Пашкин, Валерий Александрович (1954—2020) — спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР по борьбе самбо.
 Пашкин, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский литературовед, музыкант.
 Пашкин, Нектарий Петрович (1907—1977) — советский горный инженер, управляющий трестом «Союзасбест».
 Пашкин, Николай Семёнович (1910—2002) — советский партийный и государственный деятель.

